Nicolae Mărgineanu se poate referi la:
 Nicolae Mărgineanu (n. 1905 – d. 1980), psiholog, membru ales postum al Academiei Române;
 Nicolae Mărgineanu (n. 1938), operator, producător, scenarist și regizor de film.

Nicolae
Nume de familie românești
Nume proprii